Instytut Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku – jeden z 5 instytutów Uniwersytetu w Białymstoku.

Kierunki kształcenia

Studia I stopnia 
Dostępne kierunki:
 Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem 
 Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Sprzedażą

Studia II stopnia 
Dostępne kierunki:
 Zarządzanie, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem
 Zarządzanie, specjalność Psychologia w Zarządzaniu

Władze Instytutu 
W roku akademickim 2019/2020:

Struktura organizacyjna

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu w Białymstoku